Saint-Paul (lingua francese, corrispondente all'italiano San Paolo) può riferirsi a:
 Saint-Paul – comune canadese nella provincia del Québec
 Saint-Paul – comune francese nel dipartimento della Corrèze
 Saint-Paul – comune francese nel dipartimento della Gironda
 Saint-Paul – comune francese nel dipartimento dell'Oise
 Saint-Paul – comune francese nel dipartimento dell'Orne
 Saint-Paul – comune francese nel dipartimento degli Alti Pirenei
 Saint-Paul – comune francese nel dipartimento della Savoia
 Saint-Paul – comune francese nel dipartimento dell'Alta Vienne
 Saint-Paul – comune francese nel dipartimento dei Vosgi
 Saint-Paul – comune francese nel dipartimento d'oltre mare della Réunion
 Saint-Paul – quartiere di Lione
 Saint-Paul –  stazione della Metropolitana di Parigi
 Arrondissement di Saint-Paul – suddivisione amministrativa francese del dipartimento d'oltremare francese di Réunion
 Isola Saint Paul – isola che fa parte dei territori francesi nell'Oceano Indiano

Pagine correlate 
 San Paolo (disambigua)
 Saint Paul (disambigua)
 São Paulo (disambigua)
 San Pablo